Dingling kan syfta på:

 Dingling (Gushu)  – mausoleum för Kejsar Jing av Wu (död 264)
 Dingling (Tang) – mausoleum för kejsare Zhongzong (död 710)
 Dingling (Ming)– mausoleum för kejsare Wanli (död 1620)
 Dingling (Qing) – mausoleum för kejsare Xianfeng (död 1861)

WP:Projekt Kina